Geoffroy ist ein männlicher Vorname und Familienname.

Herkunft 
Geoffroy (auch mit J- statt G-, -o- oder -e- statt -eo-, -i statt -y) ist ein altfranzösischer, besonders im Anglonormannischen verbreiteter Name, der auf germanisch Gaufrid (Namensvariante von Gautfrid, von gaut "Gote" und frid "Friede, Schutz") zurückgeht.

Er wurde im Lateinischen unter anderem als Galfredus, Galfridus (wohl unter Deutung des -u- in Gaufrid als Vokalisierung von -l-) und als God(e)fridus (unter Gleichsetzung mit Gotfrid, von germ. goda "Gott" und frid) latinisiert und im Englischen als Geoffrey adaptiert.

Namensträger

Name oder Vorname 
 Geoffroy I. († 1080), Herr von Joinville, siehe Gottfried I. (Joinville)
 Geoffroy Ferréol (auch Gottfried II. Ferréol; † 1042/1045), Graf von Gâtinais, siehe Gottfried II. (Gâtinais)
 Geoffroy de Vinsauf, englischer Rhetoriker, siehe Galfredus de Vino Salvo
 Geoffroy de Sergines (auch Sargines; um 1205–1269), französischer Ritter und Regent des Königreichs Jerusalem
 Geoffroy de Brionne (genannt Geoffroy Crispin; † wohl 1015), Graf von Eu
 Geoffroy de Charnay (auch Geoffroy de Charney; um 1251–1314), Mitglied des Templerordens
 Geoffroy de Charny (um 1300–1356), französischer Ritter, erster nachweisbarer Eigentümer des Turiner Grabtuchs
 Geoffroy de Donjon (Gottfried von Donjon und Duisson; † 1202), von 1193 bis 1202 Großmeister des Johanniterordens
 Geoffroy de Montbray (auch Geoffroy de Coutances, auch Mowbray; † 1093), Bischof von Coutances und Berater des Herzogs Wilhelm II. von Normandie
 Geoffroy de Paris (auch Geoffroi de Paris, Geoffrey of Paris; † um 1320), französischer Chronist

Familienname 

 Éric Geoffroy (* 1956), französischer Arabist und Islamwissenschaftler, Sufismusforscher und Sufi

 Gregory L. Geoffroy, US-amerikanischer Chemiker und Universitätspräsident
 Hélène Geoffroy (* 1970), sozialistische Politikerin und französische Physikerin
 Isidore Geoffroy Saint-Hilaire (1805–1861), französischer Zoologe und Ethologe 

 Julien Louis Geoffroy (1743–1814), französischer Kritiker
 Louis Geoffroy (1803–1858), Pseudonym von Louis-Napoléon Geoffroy-Château, Verfasser eines der frühesten Werke kontrafaktischer Geschichte
 Pedro Geoffroy Rivas (1908–1979), salvadorianischer Journalist, Lyriker, Anthropologe und Linguist
 Pierre Geoffroy (1939–1994), französischer Journalist, Frauenfußballtrainer und -funktionär
 Thierry Geoffroy (* 1961), dänisch-französischer Künstler

Siehe auch 
 Geoffrey, Gueffroy

Anmerkungen 

Männlicher Vorname
Englischer Personenname
Familienname